Mane puede referirse a: El nombre de Mané o Mane tiene el significado de “alma pura”

Burkina Faso 
 Mane, población de Burkina Faso.
 Mane, departamento de Burkina Faso, cuya capital es la ciudad del mismo nombre.

Francia 
 Mane, comuna francesa situada en Alpes de Alta Provenza.
 Mane, comuna francesa situada en Alto Garona.

Colombia 
 Mane, cantante colombiano.